Michael Hellweger (ur. 28 października 1996 w Bolzano) – włoski biegacz narciarski Zawodnik klubu AMATEURSPORTCLUB SARNTAL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 1 grudnia 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w szwajcarskiej miejscowości Müstair, gdzie zajął 10. miejsce w sprincie stylem dowolnym. 
W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 14 stycznia 2017 roku w Toblach, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 61. miejscu. Pierwsze pucharowe wywalczył 13 stycznia 2018 roku w Dreźnie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 23. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hellweger nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Bibliografia 
 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Bolzano